Đokić ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Đokić (* 1979), montenegrinische Handballspielerin
 Jadranka Đokić (* 1981), kroatische Schauspielerin
 Jelena Dokić (* 1983), australische Tennisspielerin
 Konstantin Đokić (* 1946), jugoslawischer Geistlicher, Bischof für Mitteleuropa
 Momćilo Đokić (1911–1983), jugoslawischer Fußballspieler
 Rade Đokić (* 1983), bosnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Djokic